Корі Купер (, уроджена — Корін Марі Пінджитор, ;  21 липня 1972) — клавішниця, гітаристка і бек-вокалістка американського рок-гурту Skillet з міста Мемфіс. Її чоловік, Джон Купер, вокаліст і бас-гітарист групи, також ще і засновник колективу .

Біографія 
Перед вступом до групи, Корі була членом групи  Alkeme  разом з Лорі Петерс і так само з іншими людьми з її церкви і зі своєю сестрою .

Корі приєдналася до групи у 1999 між альбомами Hey You, I Love Your Soul і Invincible . Альбом Comatose був сертифікований як Золотий 18 листопада 2009.

Особисте життя 
Чоловік Корі — Джон Купер, вокаліст групи . У них є двоє дітей: Олександрія (Alexandria) (народилася у 2002) і Ксавіер (Xavier) (народився у 2005). Інші гітаристи замінювали Корі, коли народжувалися діти. Вона так само є співавтором багатьох пісень Skillet разом зі своїм чоловіком.

Примітки 

Skillet
Американські гітаристки
Рок-музиканти США
Співачки США
Уродженці Кеноші